Die GP3-Serie 2015 war die sechste Saison der GP3-Serie. Es gab 18 Rennen, die Meisterschaft begann am 9. Mai in Montmeló und endete am 29. November auf der Yas-Insel. Esteban Ocon gewann die Fahrerwertung und ART Grand Prix die Teamwertung.

Änderungen 2015

Teams 
Aufgrund der Insolvenz des Marussia F1 Teams zog sich Manor Motorsport von der GP3-Serie zurück. Der dadurch verfügbare Platz wurde nicht neu besetzt und somit nahmen 2015 nur acht Teams teil. Weiters wurde Hilmer Motorsport durch Campos Racing nach Saisonende 2014 ersetzt.

Teams und Fahrer 

Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis GP3/13, Motoren von AER und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde am 5. Dezember 2013 veröffentlicht. Es fanden neun Rennwochenenden statt, mit Ausnahme des Laufs in as-Sachir, welches zusammen mit der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft stattfand, befanden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im Vergleich zum Vorjahr flog Hockenheim raus, neu hinzu kam as-Sachir.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der GP3-Serie

2015
Motorsportsaison 2015